Сергій III (; ? — 14 квітня 911, Рим, Папська держава) — сто двадцятий папа Римський (29 січня 904—14 квітня 911), двічі обраний папою, перший раз у 897 році, проте був змушений зректися престолу на користь папи Йоана IX. Герцог Сполетський Ламберт II вислав його з Рима, папа Йоан IX відлучив Сергія від церкви.

Біографія 
Коли антипапа Христофор узурпував папську владу, воєначальник Теофілакт, прихильник Сергія, ув'язнив антипапу. Ліутпранд Кремонський, один із прихильників папи Формоза, стверджував, що Христофора вбили за наказом Сергія III, що Сергій ІІІ користувався підтримкою Теофілакта та його дружини Теодори, більше того, співжив з їхньою дочкою Марозією і мав з нею позашлюбного сина, який пізніше став папою Йоаном XI. Сергій III започаткував доволі тривалий період, який у папській історії називають порнократією чи, словами Чезаре Бароніо, «темним століттям» (saeculum obscurum).

Посівши папський престол, Сергій III відновив дію усіх рішень, які засуджували папу Формоза.

Родовід

Примітки

Джерела 
 Catholic Forum.com: Pope Sergius III
 Catholic Encyclopedia:  Pope Sergius III